Claude Brosset (1943-2007), acteur français ;
 Colette Brosset (1922-2007), actrice et scénariste française ;
 Diego Brosset (1898-1944), général français, compagnon de l'Ordre de la Libération ;
 Douglas Brosset (né en 1997), acteur et écrivain français ;
 Marie-Félicité Brosset (1802-1880), orientaliste français ;
Rémi Brosset (né en 2000), joueur de rugby à XV français.
Patronyme français